Duncan Hall peut désigner :
 Duncan Hall (1925-2011), un joueur australien de rugby à XIII ;
 Duncan Hall (1956-), un joueur australien de rugby à XV.